Rubaiyat ist

ein Sampler von Elektra Records, s. Rubaiyát
der Plural von Rubāʿī, einer persischen Gedichtform
Rubaiyat (Pferd), Rennpferd und Galopper des Jahres 2019